Mount Kerr kan syfta på följande:
 Mount Kerr, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Kerr, Antarktis, ett berg i Antarktis